Město může být:

 město – sídelní útvar, pro který je charakteristický soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice
 Město (román) – vědeckofantastický román spisovatele Clifforda D. Simaka

název části obcí

 1. Město (Domažlice) – část města Domažlice
 2. Město (Havířov) – část města Havířov
 3. Město (Horšovský Týn) – část města Horšovský Týn
 4. Město (Moravská Třebová) – část města Moravská Třebová
 5. Město (Opava) – část města Opava
 6. Město (Orlová) – část města Orlová
 7. Město (Svitavy) – část města Svitavy

součást názvu (rozcestníky)
 Nové Město
 Staré Město
 Vnitřní Město
 Zahradní město (rozcestník)

Související články 
 Městec
 Městečko (rozcestník)
 City
 :Kategorie:Města
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Město“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Město“

Rozcestníky - místopisné jméno